Milanov (en bulgare : Миланов) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Milan ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dimitar Milanov (1928–1995), footballeur bulgare ;
  (1952–2014), joueur de hockey sur glace bulgare ;
 Georgi Milanov (né en 1992), footballeur bulgare ;
  (né en 1992), footballeur bulgare ;
 Jivko Milanov (né en 1984), footballeur bulgare ;
 Kiril Milanov (1948–2011), footballeur bulgare ;
 Martin Milanov (né en 1978), joueur de hockey sur glace bulgare ;
 Philip Milanov (né en 1991), athlète belge ;
  (né en 1965), chef d'orchestre bulgare ;
 Zhivko Milanov (né en 1984), footballeur bulgare ;
 Zinka Milanov (1906–1989), cantatrice croate ;
  (1867–1932), architecte bulgare ;
  (né en 1924), aviateur bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare

bg:Миланов
ru:Миланов